Чупадеро има више значења:

 Чупадеро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чупадеро (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чупадеро (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чупадеро (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чупадеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чупадеро (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чупадеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику